Isabel de Francia (2 de marzo de 1241–17 de abril de 1271) fue una hija de Luis IX de Francia y Margarita de Provenza. Se casó con Teobaldo II de Navarra, hijo mayor de Teobaldo I de Navarra y Margarita de Navarra el 6 de abril de 1255. Isabel se convirtió en reina consorte de Navarra.

Biografía 

Luis IX quería hacer la paz con Navarra de manera que casó a Isabel con Teobaldo. Se conservan algunas directrices de Luis IX hacia su hija, un rasgo inusual puesto que la preparación de las damas para el matrimonio se confiaba normalmente a las madres, no a los padres. El arzobispo de Rouen celebró el matrimonio entre Isabel y Teobaldo II, rey de Navarra y conde de Champaña, el 6 de abril de 1255 en Melun. El novio tenía 15 años de edad y la novia 13. Se dice que no tuvieron descendencia, pero una crónica española contemporánea afirma que Isabel y Teobaldo tuvieron un hijo al que perdieron alrededor del año 1258, y un cronista español un poco más tardío dice que Isabel murió en 1271, poco después de la muerte de Teobaldo, "siendo preñada," presumiblemente dando a entender que murió al dar a luz. Los documentos contemporáneos de la extrema modestia de la pareja afirma que no se desnudaban por completo al retirarse por la noche, y que cuando estaba agonizando, Isabel ordenó a quienes la atendían que miraran que su cadáver estuviera bien tapado, de manera que nada se viera cuando fuese hervido para separar la carne de los huesos. Parece , sin embargo, que la pareja no tuvo un matrimonio casto o "blanco".

Junto con su esposo y su padre, la muy pía Isabel viajó a la Séptima Cruzada en julio de 1270. Su padre murió allí en agosto de ese mismo año. Entonces, en diciembre, el esposo de Isabel murió víctima de una epidemia mientras estaba en Sicilia. Tras la muerte de su padre y de su hermano, Isabel regresó a Francia y vivió en Provenza hasta su muerte sólo dos meses después en 1271.

Isabel está enterrada junto a su esposo en Provins.

Antepasados

Enlaces externos

Véase también
Anexo:Monarcas consortes de Navarra

Hijas de Francia del siglo XIII de la dinastía de los Capetos

Reinas consortes de Navarra del siglo XIII
Consortes de la dinastía de los Capetos
Condesas de Champaña